Slocombe est un patronyme porté notamment par:

 Douglas Slocombe (1913-2016), directeur de la photographie britannique
 Romain Slocombe (1953-), écrivain, réalisateur, traducteur, illustrateur, auteur de bandes dessinées et photographe français.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais